Wilhelm Lotze ist der Name folgender Personen: 

* Wilhelm Lotze (Historiker) (1800–1879), deutscher Fleischer und Historiker 
 Wilhelm Lotze (Jurist) (1902–1983), deutscher Jurist und Politiker (CDU), MdB

Siehe auch:
 Wilhelm Lotz